Birch Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Birch Island (Cumberland County, Maine)
 Birch Island (Hancock County, Maine)
 Birch Island (Kennebec County, Maine)
 Birch Island (Knox County, Maine)
 Birch Island (Lincoln County, Maine)
 Birch Island (Oxford County, Maine)
 Birch Island (Penobscot County, Maine)
 Birch Island (Piscataquis County, Maine)
 Birch Island (Sagadahoc County, Maine)
 Birch Island (Somerset County, Maine)
 Birch Island (Washington County, Maine)
 Birch Island (Keweenaw County, Michigan)
 Birch Island (Mackinac County, Michigan)
 Birch Island (Manistee County, Michigan)
 Birch Island (Lake County, Minnesota)
 Birch Island (Lake of the Woods County, Minnesota)
 Birch Island (St. Louis County, Minnesota)
 Birch Island (Carroll County, New Hampshire)
 Birch Island (Grafton County, New Hampshire)
 Birch Island (Rockingham County, New Hampshire)
 Birch Island (Essex County, New York)
 Birch Island (Franklin County, New York)
 Birch Island (Jefferson County, New York)
 Birch Island (Lewis County, New York)
 Birch Island (St. Lawrence County, New York)
 Birch Island (Sawyer County, Wisconsin)

Inseln in Kanada:
 Birch Island (Manitoba)

Siehe auch:
 Little Birch Island